Das 27. Internationale Tennisturnier von Zinnowitz fand vom 29. Juni bis zum 5. Juli 1981 im Ostseebad Zinnowitz statt.

Den Nationen-Pokal bei den Herren gewann die DDR mit Thomas Emmrich und Steffen John. Emmrich gewann dann auch das Herreneinzel. Das Herrendoppel ging an die Polen Marek Królicki und Zenon Rode. Den Nationen-Pokal bei den Damen gewann die Sowjetunion mit Irina Fadejewa und Ljudmila Makarowa, die dann auch das Dameneinzel gewann. Im Damendoppel siegten erneut die ungarischen Titelverteidigerinnen Katalin Fagyas und Éva Rózsavölgyi.

Ergebnisse

Herreneinzel

Dameneinzel

Herrendoppel

Damendoppel

Quelle 
 Tennis, Organ des Deutschen Tennis-Verbandes der DDR, 25. Jahrgang (1981), Heft 6 (fälschlicherweise mit 26. Jahrgang bezeichnet)

1981
Tennisturnier 1981
Tennisturnier in Zinnowitz